Az 1940–1941-es Nationalliga volt a 44. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a Servette volt. A szezont a Lugano csapata nyerte, a bajnokság történetében másodjára.

Tabella

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság